Peisker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinz Peisker (1930–1980), deutscher evangelischer Theologe
 Denis Peisker (* 1977), deutscher Umweltingenieur und Politiker
 Horst Peisker (1939–2012), deutscher Autor

 Karina Peisker (* 2000), deutsche Röhnradturnerin

Peisker bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Peisker (Dessau), Totarm der Elbe beim Wallwitzhafen